RAD — абревіатура, акронім, що може означати наступні поняття:

 Rapid Application Development — швидка розробка застосунків
 Rational Application Developer — IDE від IBM
 Reactive attachment disorder — реактивний розлад прихильності або синдром порушення прихильності

Акроніми